K.T.S.K. Hand in Hand is een Belgische voetbalclub uit Turnhout. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 210 en heeft rood en blauw als kleuren. De club is een van de oudere clubs in Antwerpen en speelde in haar geschiedenis een decennium in de nationale reeksen, waaronder een paar seizoenen op het tweede niveau.

Geschiedenis 
In Turnhout was voor de Eerste Wereldoorlog al voetbalclub FC Turnhout opgericht. In 1919 werd met Lokeren Boys nog een club opgericht. Ook deze club sloot zich in 1921 aan bij de Belgische Voetbalbond onder de naam Turnhoutsche Sportkring Hand-In-Hand. De club telde toen vooral leden uit de lagere sociale klassen, wat ook de rode kleur in de uitrusting verklaarde.

Turnhoutse ging van start in de regionale reeksen, maar klom daar gestaag op. In 1928 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de derde klasse. Turnhoutse wist zich te handhaven zijn reeks.

In 1931 werd het aantal clubs in de nationale reeksen opgetrokken en daardoor mocht Turnhoutse een reeks hoger gaan spelen. Voor het eerst trad men zo aan in de Eerste Afdeling, in die tijd het tweede niveau. In 1932/33 kreeg men daar het gezelschap van grotere stadsgenoot FC Turnhout, dat net uit de hoogste klasse was gedegradeerd. Hand-In-Hand eindigde dat seizoen als derde in zijn reeks en eindigde zo voor de eerste en enige keer in de clubgeschiedenis in de nationale reeksen voor stadsgenoot FC. Het volgende seizoen eindigde HIH opnieuw bij de beteren, ditmaal net na FC Turnhout, maar in 1935 strandde de club uiteindelijk op een laatste plaats. Na vier jaar degradeerde men zo opnieuw naar Derde Klasse.

De club kon zich nog handhaven in de nationale bevorderingsreeksen tot de Tweede Wereldoorlog, maar verdween dan naar de provinciale reeksen doordat 'grotere' clubs met meer geld de jonge talenten steeds wegplukten. Dit zorgde voor een meer bescheiden rol in provinciaal voetbal. Een zeldzame bevordering werd steevast gevolgd door een degradatie.In 1955 werd de club koninklijk en de naam werd Koninklijke Turnhoutse Sportkring Hand-In-Hand. 

Onder voorzitter Jan Cremers werd in 1983 verhuisd van de Steenweg op Gierle naar de Veedijk. Jammer genoeg raakte een groot deel van het Hand in Hand archief ooit verloren door een brand, waardoor er enkel geteerd kon worden op gesprekken over het verleden. Wat we nog weten hebben we te danken aan gesprekken met oude spelers en bestuursleden. In 1996 werd met grote luister het 75-jarig bestaan gevierd. Vele oude gloriën kwamen herinneringen ophalen. Bij het begin van het nieuwe millennium kon de club nog altijd rekenen op vele enthousiastelingen.

In 2016 hing het voortbestaan van Hand in Hand aan een zijden draadje. De velden op de Veedijk werden verkocht aan Aldi, die er een distributiecentrum ging bouwen. In februar verlieten alle ploegen de Veedijk en werd het voetbalseizoen afgewerkt op de Leemshoeve en het Stadspark. Toenmalig voorzitter Eric Smeets zag geen toekomst meer voor de club aan en liet Hand in Hand kort voorbestaand aan de hand van een reservenploeg en één jeugdploeg. 

Twee jaar later, in 2018, besloot Toon Verhoeven (ex-speler) samen met Bart Van Houtven (huidig speler) en Eric Cuypers (bestuurslid) om opnieuw leven te blazen in Hand in Hand. Veel ex-spelers kwam terug, er werden nieuwe sponsors gezocht en er werd opnieuw een ploeg ingeschreven in provinciaal voetbal. Verhoeven werd speler-voorzitter, Van Houtven speler-trainer en Cuypers zorgde voor de know-how. Al snelde groeide het enthousiasme en sloten er nieuwe jeugdploegen en bestuursleden aan. Op één jaar tijd groeide de club van 40 leden naar meer dan 100. Gelukkig wordt de hoofdleuze van Hand in Hand nog altijd steeds hoog in het vaandel gedragen: de jeugd de gelegenheid geven te (leren) voetballen. Plezier en progressie gaan daarbij "Hand in Hand".

Resultaten

Bekende spelers 
 Frans Vermeyen (jeugd)
 Karel Snoeckx (jeugd)
 Paul Janssen, bekend farmacoloog, speelde in zijn studententijd in het eerste elftal

Externe link 
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sport in Turnhout
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)